Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, 1898 - 1936), poeta, dramaturg i prosista andalús
 Federico García Moliner (Borriana, 1930), físic i professor universitari valencià
 Federico García Meliá (Sagunt, 1968), ciclista valencià
 Federico García Sanchiz (València, 1886 - Madrid, 1964), escriptor, periodista, conferenciant i viatger valencià
 Federico García Trujillo (La Laguna, 1988), artista canari